Petschek je příjmení příslušníků významné židovské podnikatelské rodiny Petschků, usedlé v Čechách. Své jméno odvozují od německého označení obce Pečky (německy Petschek) ve středních Čechách.

Petschkové 

 Samuel Petschek (1746–1822) z Peček, pater familias rodu Petschků
 Moses Peschek (1822-1888) – zakladatel prosperity rodu
 Ignaz Petschek (1857–1934) – obchodník, průmyslník, uhlobaron a mecenáš, bratr Isidora a Julia
 Isidor Petschek (1854–1919) – podnikatel a bankéř, bratr Ignaze a Julia
 Julius Petschek (1856–1932) – podnikatel a bankéř, bratr Ignaze a Isidora
 Georg Petschek (1872-1947)
 Otto Petschek (1882-1934)
 Paul Petschek (1886–1946) – podnikatel a bankéř, syn Isidora

 jiné významy

 Petschek – německý název města Pečky
 Petschkův palác v Praze
 Vila Berty Petschkové – Pelléova 71/18, Praha-Bubeneč, areál velvyslanectví Čínské lidové republiky
 Vila Hanse Petschka – Romaina Rollanda 392/4, Praha-Bubeneč
 Vila Friedricha Petschka – náměstí Pod kaštany 19/1, Praha-Bubeneč, sídlo Velvyslanectví Ruské federace
 Vila Isidora Petschka – Pelléova 108/13, Praha-Bubeneč, areál rezidence velvyslance Spojených států amerických
 Vila Otto Petschka – Ronalda Reagana 181/3, Praha-Bubeneč, rezidence velvyslance Spojených států amerických
 Vila Marianne Gellertové-Petschkové – V sadech 2/44, Praha-Bubeneč, Památník národního písemnictví

Rozcestníky - příjmení
Česká příjmení
Židovská příjmení